Ioánnis Amanatídis peut désigner :
 Ioánnis Amanatídis, homme politique ;
 Ioánnis Amanatídis, footballeur.